Olza kan syfta på följande platser:

Polen 

 Olza (ort), Schlesiens vojvodskap, Powiat wodzisławski,

Spanien 

 Oltza, ort, Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar